Náray Antal (1795–1870) ügyvéd, író
 Náray Antal (1893–1973) vezérőrnagy, zeneszerző